ISO 3166-2:GL — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гренландии. Стандарт охватывает 4 муниципалитета Гренландии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гренландии — GL и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия муниципалитета. Геокоды муниципалитетов Гренландии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GL, присвоенного Гренландии в соответствии со стандартами ISO 3166-1. Гренландия является зависимой территорией Дании.

Геокоды Гренландии 

Геокоды 5 муниципалитетов Гренландии (значительной части территории Гренландии, расположенной в северо-восточной части острова геокод не присвоен).

Геокоды Гренландии по стандарту ISO 3166-1

Геокоды пограничных Гренландии государств 
 Канада — ISO 3166-2:CA (на юго-западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гренландии

Ссылки 
 
 Геокоды Гренландии 

2:GL